Azul Claro Numazu, in Eigenschreibweise auch azul claro Numazu (jap. , Asuru Kuraro Numazu) ist ein japanischer Fußballverein aus Numazu, Präfektur Shizuoka. Seit der Saison 2017 ist der Verein Mitglied der J. League; momentan spielt er in der J3 League, der dritten Liga des japanischen Fußballsystems.

Geschichte 
azul claro Numazu wurde 1977 als Numazu Arsenal () gegründet und 1980 in Numazu Kōryō Club () umbenannt. Anfangs spielte der Verein noch in den regionalen Ligen der Präfektur Shizuoka. Um ein professionelleres Umfeld zu schaffen, wurde der Verein 2006 umstrukturiert, als Ziel wurde der baldige Aufstieg in die höchste Spielklasse, der J. League Division 1, ausgegeben. Auch der Name wurde in seine heutige Form abgeändert. azul claro kommt aus dem portugiesischen und spanischen und bedeutet „hellblau“.

2012 stieg der Verein erstmals in die zweite Division der Tōkai Adult Soccer League (6. Liga) auf, wo der erneute Aufstieg sogleich gelang. Nach Abschluss der folgenden Saison wurden azul claro trotz eines vierten Platzes in der Liga gute Chancen eingeräumt, in die neu gegründete J3 League aufgenommen zu werden; da allerdings nur ein Platz an Vereine aus den Regionalligen vergeben wurde, musste man letztendlich Grulla Morioka den Vorzug lassen. Dennoch stieg man in die Japan Football League auf, da azul claro als einer der Nachrücker für die J3-Gründungsvereine berufen wurde. Dies geschah nicht zuletzt durch den am 17. September 2013 erhaltenen J. League Associate Member-Status, der besagt, dass der Verein die notwendigen Kriterien zur Aufnahme in die Profiligen erfüllt. Am Ende der Saison 2016 belegte man in der Meisterschaft den dritten Platz und erfüllte somit die sportlich notwendigen Kriterien für eine Aufnahme in die J. League; diese erfolgte am 16. November 2016.

Mitte September 2015 sorgte der Verein mit der Verpflichtung des ehemaligen japanischen Nationalspielers und des Rekordtorschützen der J. League Division 1 Masashi Nakayama für größeres Aufsehen.

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Ashitaka Park Stadium, auch bekannt als  Shizuoka Ashitaka Athletic Stadium, in Numazu aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 10.000 Personen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: April 2022

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

TSSLx: Tōkai Shakaijin Soccer League Division x (5./6. Ligaebene)

SSSLx: Shizuoka Shakaijin Soccer League Division x (7./8. Ligaebene. Anmerkung: In der Saison 1990 wurde die SSSL Division 1 in drei Gruppen unterteilt, Numazu spielte unter sechs Vereinen in der Gruppe Mitte. Die Abschlusstabelle wurde über alle drei Gruppen hinweg gebildet.)

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Website (japanisch)
 
 
 
 Azul Claro Numazu in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1977
Organisation (Präfektur Shizuoka)